XXA steht für:
 „Stateless person, as per the 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons“, Nationalitätenangabe auf Platz 11–13 der zweiten Reihe von Machine Readable Travel Documents

XX A steht für:
 Stalag XX A in Thorn, siehe Liste der Kriegsgefangenenlager der Wehrmacht #Wehrkreis XX

Abkürzung